Terentia Varrones, de echtgenote van Marcus Tullius Cicero;
Terentia of Terentilla, de echtgenote van Gaius Cilnius Maecenas;
Albia Terentia, de echtgenote van Lucius Salvius Otho;
Terentia, een planetoïde.